Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Roguska – polska pedagog
 Jadwiga Roguska – polska architekt, historyk architektury